Åkær eller Aakjær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Åkær (Aller Sogn) – en bebyggelse i Aller Sogn
 Åkær (Aså-Melholt Sogn) – en bebyggelse i Aså-Melholt Sogn
 Åkær (Hads Herred) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Falling Sogn
 Åkær Amt – et amt omkring denne ejendom
 Åkær (Fly Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fly Sogn
 Åkær (Hvidbjerg Vesten Å Sogn) – et areal og et ejerlav i Hvidbjerg Vesten Å Sogn
 Åkær (Ørum Sogn) – en bebyggelse i Ørum Sogn

Aakjær er også et efternavn, båret bl.a. af:
 Jeppe Aakjær